Ondavka může být:

 Ondavka (okres Bardejov) – vesnice v okrese Bardejov na Slovensku
 Ondavka (potok) – potok na východním Slovensku, levostranný přítok Ondavy